{{Государственный деятель
| имя = Вильгельм I
| изображение = Kaiser Wilhelm I. .JPG
| ширина = 300
| описание изображения = Император Вильгельм І в 1884 году
| герб = Greater imperial coat of arms of Germany.svg
| должность = Король Пруссии
| должность_2 = Германский император
| флаг = Royal Standard of the King of Prussia (1871–1918).svg
| флаг2 = Coat of arms of Prussia.svg
| флаг_2 = Kaiserstandarte Version2.svg
| периодначало = 2 января 1861 года
| периодконец = 9 марта 1888 года
| периодначало_2 = 18 января 1871 года
| периодконец_2 = 9 марта 1888 года
| предшественник = Фридрих Вильгельм IV
| преемник = Фридрих III
| преемник_2 = Фридрих III
| предшественник_2 = титул учреждён
| должность_3 = Президент Северогерманского союза
| флаг_3 = Flag of Germany (1867–1918).svg
| флаг2_3 = Coat of arms of the North German Confederation.svg
| периодначало_3 = 1 июля 1867
| периодконец_3 = 18 января 1871
| предшественник_3 = должность учреждена
| преемник_3 = должность упразднена, он сам как Германский император
| премьер_3 = Отто фон Бисмарк
| род =  Гогенцоллерны
| награды = 

| звание = Генерал-полковник
| годы службы =  1814 — 1857
| принадлежность =  Северогерманский союз→  Германская империя
| род войск = инфантерия
| сражения = Наполеоновские войны;Датско-прусская война (1848—1850);Австро-прусско-датская война;Австро-прусско-итальянская война;Франко-прусская война.
| монограмма = Imperial Monogram of Kaiser Wilhelm I.svg
| флаг2_2 = Coat of arms of Prussia.svg
}}
Вильгельм I Фридрих Людвиг (; 22 марта 1797, Дворец кронпринцев, Берлин — 9 марта 1888, Берлин) — император Германской империи (кайзер) с 18 января 1871 года, регент прусского королевства с 7 октября 1858 года по 2 января 1861 года, король Пруссии со 2 января 1861 года. Первый правитель объединённой Германии.

 Ранние годы 
Будущий король и император родился 22 марта 1797 года в Кронпринценпале в Берлине. Был вторым сыном принца Фридриха Вильгельма, сына короля Фридриха Вильгельма II и Луизы Мекленбург-Стрелицкой, при этом не ожидалось, что Вильгельм вступит на престол. Его дед умер в год его рождения, в возрасте 53 лет в 1797 году, его отец Фридрих Вильгельм III стал королём. Он получил образование с 1801 по 1809 год от Иоганна Фридриха Готлиба Дельбрюка, который также отвечал за образование брата Вильгельма, наследного принца Фридриха Вильгельма. В двенадцать лет отец назначил его офицером в прусской армии. 1806 год ознаменовался разгромом Пруссии Францией в битве при Йене-Ауэрштедте и ликвидацией Священной Римской империи.

Боевое крещение Вильгельм принял в 1814 году во время войны шестой коалиции против Наполеона Бонапарта; как сообщается, Вильгельм показал себя очень смелым солдатом — он был произведён в капитаны и награждён Железным крестом за действия в Бар-сюр-Об. Война и борьба против Франции оставили неизгладимый след на его дальнейшей политике, тогда же он приобрёл антипатию к французам.

В 1815 году Вильгельм получил звание майора и командовал батальоном 1-го гардерегфорда. Он сражался при Гебхарде Леберехте фон Блюхере в битвах при Линьи и Ватерлоо. После 1815 года стал дипломатом, занимаясь дипломатическими миссиями; в частности, в 1817 году он сопровождал в Санкт-Петербург свою сестру Шарлотту, ставшую супругой российского великого князя Николая Павловича (впоследствии императора Николая I) и принявшую православие под именем Александры Фёдоровны.

В 1816 году Вильгельм стал командиром гвардии Штеттинера, а через два года получил звание генерал-майора. В 1819 году Вильгельм был назначен инспектором VII и VIII армейских корпусов. Это сделало его представителем прусской армии в доме Гогенцоллернов. Он выступал за сильную, хорошо обученную и хорошо оснащённую армию. В 1820 году Вильгельм стал командиром 1-й Гардивизии, а в 1825 году — получил звание генерала командующего III армейским корпусом.

В 1826 году Вильгельм был вынужден отказаться от отношений с польской дворянкой Элизой Радзвилл, своей двоюродной сестрой, когда его отец посчитал это неприемлемым. Утверждается, что у Элизы была внебрачная дочь Вильгельма, которую воспитывали Джозеф и Кэролайн Кролл, владельцы Кролль-оперы в Берлине, и ей дали имя Агнес Кролл. Она вышла замуж за Карла Фридриха Людвига Деттмана (известного как «Луи») и эмигрировала в Сидней в 1849 году. У них была семья из трёх сыновей и двух дочерей. Агнес умерла в 1904 году.

В 1829 году Вильгельм женился на принцессе Августе, дочери великого князя Карла Фридриха Саксен-Веймар-Эйзенахского. Их брак был внешне стабильным, но не очень счастливым.

 Военная карьера 
Второй сын Фридриха Вильгельма III, Вильгельм не считался потенциальным наследником престола и поэтому получил посредственное образование. Вильгельм посвятил себя военной карьере: служил в армии с 1814 года, сражался против Наполеона, за участие в сражении при Бар-сюр-Обе 27 февраля 1814 года получил Железный крест и русский орден Святого Георгия 4-й степени. Принц также проявил превосходные дипломатические навыки, участвуя в дипломатических миссиях после 1815 года. 20 июня 1817 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

За взятие Парижа Вильгельм был произведён в майоры и получил в командование гвардейский батальон, в 1817 он был произведён в полковники, в 1818 году — в генерал-майоры с назначением командиром гвардейской бригады, в 1820 году был назначен начальником гвардейской дивизии, а в 1824 году — командиром III армейского корпуса, в следующем году был произведён в генерал-лейтенанты. Вместе с тем он стал председателем комиссий по пересмотру кавалерийских и пехотных уставов.

После смерти отца в 1840 году и вследствие бездетности брата, короля Фридриха Вильгельма IV, Вильгельм в качестве предполагаемого наследника престола получил титул принца Прусского, был произведён в генералы от инфантерии и назначен председателем совета министров и государственного совета.

Когда вспыхнула революция 1848 года, он в качестве старшего члена государственного министерства подписал указ 18 марта, обещавший конституцию, но ввиду воздвигнутых в Берлине баррикад потребовал, чтобы мятеж был подавлен силой оружия. Его считали реакционером и абсолютистом; народ относился к нему крайне несочувственно. Король и министры сочли более благоразумным удалить его на некоторое время за границу.

Он отправился 22-го марта в Лондон, где находился в сношениях с принцем Альбертом, Пилем, Пальмерстоном, прусским посланником Бунзеном и другими государственными людьми, внимательно следил за развитием франкфуртских конституционных вопросов и вскоре, по собственным словам, «вполне выяснил себе как свое положение, так и положение королевства».

В июне он возвратился в Берлин и произнес в прусском национальном собрании, в которое был избран депутатом, речь для объяснения своих конституционных принципов, но в дальнейших прениях участия не принимал. В 1849 году он был назначен главнокомандующим действующей армией в Бадене и Пфальце. 12 июня он счастливо избежал покушения на свою жизнь, произведённого при Нидер-Ингельгейме, и в продолжение нескольких недель совершенно подавил восстание республиканцев. Назначенный в октябре 1849 году военным губернатором Рейнской провинции и Вестфалии, он избрал своим постоянным местопребыванием Кобленц.

В 1850 году он имел в Варшаве свидание с российским императором Николаем и князем Шварценбергом и старался склонить первого из них в пользу национальных планов Пруссии, но это ему не удалось. Замешательства в курфюршестве Гессенском вызвали мобилизацию армии, главнокомандующим которой был назначен Вильгельм; но  положила конец этому инциденту. При непопулярности мантейфелевской правительственной системы с её резким феодальным и клерикальным оттенком популярность принца Вильгельма росла год от года.

В 1854 году он получил чин генерал-полковника пехоты в должности генерал-фельдмаршала.

В 1857 году Фридрих Вильгельм IV перенёс инсульт и лишился дееспособности до конца жизни. В октябре 1858 года Вильгельм принял на себя обязанности принца-регента при своём брате.

 Регентство 
Вильгельм постоянно стремился к реформе союзной конституции в смысле предоставления Пруссии более влиятельной роли в организации военных сил союза. Противодействие Австрии и среднегерманских государств убедило Вильгельма, что для достижения цели необходимо прежде всего преобразование военного устройства в самой Пруссии, которое он и предпринял, поручив его осуществление новому военному министру, Роону.

Средства, необходимые для приведения этого плана в действие, палата депутатов разрешала выделить только временно или вовсе не разрешала. Так как принц, убеждённый в необходимости предпринятой меры, не делал в этом вопросе никаких уступок и продолжал осуществлять переустройство армии, то отсюда возникло , которое привело к падению правительств Гогенцоллерна и Гогенлоэ.

 Король Пруссии 
Фридрих Вильгельм IV умер 2 января 1861 года, и Вильгельм взошёл на трон под именем Вильгельм I Прусский, короновавшись в Кёнигсберге.

Студент Оскар Беккер, 14 июля 1861 года стрелявший в короля в Баден-Бадене и причинивший ему незначительное ранение, объявил, что поводом к этому покушению было его убеждение, что Вильгельм не в состоянии выполнить своей задачи относительно германской политики. Когда конституционный конфликт обострился, во главе правительства осенью 1862 года был поставлен Отто фон Бисмарк.

Германская политика Вильгельма обрисовывалась все яснее и яснее. Признание Итальянского королевства, заключение франко-германского торгового договора и меры, принятые против курфюрста гессен-кассельского в кургессенском конституционном вопросе, последовали ещё до назначения Бисмарка. Теперь к этому присоединились отказ со стороны Вильгельма от участия во франкфуртском съезде государей 1863 года, отклонение австрийского проекта реформ и начало германско-датской войны 1864 года .

Вопрос о том, что делать с уступленными Пруссии и Австрии по Венскому миру тремя герцогствами, снова выдвинул на первый план замолкший на время конфликт с Австрией. Конвенция, заключенная в Гаштейне 14 августа 1865 года и оставлявшая Лауэнбург за Пруссией, отдалила лишь на короткое время решение распри. Но Бисмарк настаивал на войне с Австрией. Решение, принятое союзным сеймом 14 июня 1866 года, облегчило королю этот решительный шаг. В воззвании к своему народу (18 июня) он объявил, что отечество в опасности, так как Австрия и большая часть Германии замышляют унижение Пруссии.

Австро-прусская война началась. Вильгельм принял 2 июля главное начальство над армией и 3 июля одержал победу при Кёниггреце. После заключения в Никольсбурге предварительных условий мира Вильгельм 4 августа возвратился в Берлин. К Пруссии были присоединены значительные территории. На основании конституции Северогерманского союза от 1 июля 1867 года Вильгельм был назначен его президентом и принял военное и политическое предводительство над всеми остальными северогерманскими государствами. Союзными договорами, заключёнными с южногерманскими государями, ему было вверено также главное начальство над южно-германскими контингентами войск.

5 июня 1867 года Вильгельм приехал на Парижскую всемирную выставку и был гостем Наполеона III. Были сделаны новые предложения о заключении союза с Францией, но Пруссия отклонила их. Зимой 1868—1869 гг. король одобрил представленный ему начальником генерального штаба Мольтке план войны с Францией.

Франко-прусская война началась в июле 1870 года. Вильгельм 2 августа принял в Майнце начальство над всей германской армией. 11 августа он перешел французскую границу, лично командовал в битвах при Гравелотте (18 августа) и при Седане (1 сентября). С 5 октября 1870 года по 7 марта 1871 года его штаб-квартира находилась в Версале, откуда он руководил военными операциями на всё более расширявшемся театре военных действий и политическими переговорами, клонившимися к основанию Германской империи и к заключению мира.

 Император Германской империи 

После Франко-прусской войны 18 января 1871 года Вильгельм был провозглашён германским императором во Франции, в Версальском дворце короля Людовика XIV. Вслед за этим Северогерманский союз (1867—1871) был преобразован в Германскую империю (, 1871—1918).

Германская империя была федерацией; император являлся главой государства и президентом (первым среди равных) федеральных монархов (короли Баварии, Вюртемберга, Саксонии, великие герцоги Бадена и Гессена и др., в том числе сенаты свободных городов Гамбурга и Бремена). Вильгельм принял титул германского императора неохотно, он предпочёл бы именоваться императором Германии, но этот титул не устраивал федеральных монархов.

Притязания клерикальной партии и отказ епископов от безусловного признания государственных законов привели к полному разрыву с прежней церковно-политической системой. Возникла так называемая культурная борьба (), во время которой Вильгельм подписал принятые прусским и германским сеймами церковные законы, а на письмо папы Пия IX отвечал 3 сентября 1873 года указанием на неповиновение католического духовенства светским властям и протестом против заявленного папой притязания быть главой всего христианства.

Укреплению внешнего мира содействовали дружественные отношения, которые император Вильгельм поддерживал с самыми могущественными из иностранных государей. При его встречах с австрийским императором Францем-Иосифом в 1871 году был положен конец вражде 1866 года и восстановлена старинная дружба. При встрече трёх императоров в Берлине, происходившем с 6 по 11 сентября 1872 года, установлено было согласие трёх монархов во всех главнейших политических вопросах.

Центр тяжести европейской политики был перенесен в Берлин. Среди этих успехов неожиданно совершено было покушение на жизнь императора Вильгельма. 11 мая 1878 года подмастерье жестяных дел Макс Хедель дважды выстрелил из револьвера, когда Вильгельм проезжал в открытом экипаже с великой герцогиней Баденской по улице Унтер-ден-Линден. Император остался невредим, злоумышленник был задержан. Результатом этого было внесение в рейхстаг закона о социалистах, но 24 мая он был отвергнут. 2 июня, когда император, сидя один в коляске, ехал в Тиргартен, из окна второго этажа дома № 18 на Унтер-ден-Линден были сделаны в него дробью два выстрела, причем император получил несколько тяжких ран. Виновник покушения, доктор , нанесший самому себе опасную рану, был арестован на месте преступления. Хедель был обезглавлен в Берлине 16 августа 1878 года; Нобилинг умер 10 сентября 1878 года от последствий нанесенной им себе раны.

До своего выздоровления Вильгельм возложил на наследного принца ведение высших правительственных дел. Вновь избранный рейхстаг был открыт 4 сентября, и предложенный ему закон о социалистах принят 19 октября, с некоторыми изменениями. 5 декабря император вновь вступил в управление государством.

В конце своего царствования Вильгельм задумал социальные реформы. Он обратился к рейхстагу с посланиями от 17 ноября 1881 и 14 апреля 1883 года, вследствие которых изданы были в 1883 году — закон о кассах для больных рабочих, в 1884 году — закон о страховании против несчастных случаев, и в 1885 году оба эти закона распространены на рабочих, служащих в разных транспортных учреждениях, а в 1886 году — на земледельческих и лесохозяйственных рабочих. В рескрипте императора от 4 января 1882 года стремлению оппозиционных партий ввести парламентский образ правления было противопоставлено конституционное право прусского короля лично руководить политикой своего правительства.

Охлаждение старинной дружбы между Пруссией и Россией, наступившее после Берлинского конгресса, побудило Вильгельма устроить 3 сентября 1879 года свидание с императором Александром II в Александрове. Так как это свидание осталось без результата, то он подписал заключенный князем Бисмарком 15 октября 1879 года с Австро-Венгрией оборонительный союз, к которому в 1883 году присоединилась и Италия. Благодаря ежегодным свиданиям, происходившим между императорами Вильгельмом и Францем-Иосифом в Гаштейне, этот союз становился все твёрже и теснее.

В последние годы жизни кайзер Вильгельм пользовался большой популярностью в народе и воплощал в себе образ «старой Пруссии». Он умер после непродолжительной болезни в год трёх императоров 9 марта 1888 года в Старом дворце на Унтер-ден-Линден и был похоронен 16 марта в Мавзолее Шарлоттенбургского дворца.

В своих мемуарах Бисмарк описывал Вильгельма как старомодного, вежливого и обходительного джентльмена и истинного прусского офицера, с большим чувством здравого смысла, но поддающегося «женскому влиянию».

 Семья 
В 1829 году Вильгельм женился на принцессе Августе Саксен-Веймар-Эйзенахской (1811—1890), дочери великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймарского и великой княгини Марии Павловны.

У них родилось двое детей:
 Фридрих III (1831—1888), следующий король Пруссии;
 Луиза (1838—1923), в 1856 году вышла замуж за Фридриха I, великого герцога Баденского.

 Воинские звания 
 22 марта 1807 — прапорщик
 24 декабря 1807 — секунд-лейтенант
 12 июня 1813 — премьер-лейтенант
 30 октября 1813 — капитан
 30 мая 1814 — майор
 30 марта 1817 — полковник
 30 марта 1818 — генерал-майор
 18 июня 1825 — генерал-лейтенант
 10 сентября 1840 — генерал пехоты
 1 марта 1854 — генерал-полковник пехоты в должности генерал-фельдмаршала

 Награды 

 Германская империя 

Королевство Пруссия
 Орден Чёрного орла
 Орден Красного орла 1-й степени
 Орден «Pour le Mérite» (27.07.1849, дубовые листья — 04.08.1866, Большой крест — 11.11.1866)
 Орден Дома Гогенцоллернов, великий командор
 Большой крест Железного креста (04.12.1871)
 Железный крест 1-го класса
 Железный крест 2-го класса
 Орден Короны 1-го класса
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского
Герцогства Ангальт-Бернбург, Ангальт-Дессау, Ангальт-Кётен
 Династический орден Альбрехта Медведя (1841)
Королевство Бавария
 Орден Святого Губерта (1842)
 Военный орден Максимилиана Иосифа, большой крест
Великое герцогство Баден
 Орден Верности, большой крест
 Орден Военных заслуг Карла Фридриха, большой крест
 Орден Церингенского льва, большой крест
Герцогство Брауншвейг
 Орден Генриха Льва, большой крест
Королевство Вюртемберг
 Орден Вюртембергской короны, большой крест
Великое герцогство Гессен
 Орден Людвига, большой крест
 Орден Филиппа Великодушного, большой крест
Великое герцогство Мекленбург-Шверин
 Крест «За военные заслуги»
Великое герцогство Ольденбург
 Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига, большой крест
Герцогства Саксен-Альтенбург, Саксен-Кобург-Гота, Саксен-Мейнинген
 Орден Саксен-Эрнестинского дома, большой крест
Великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах
 Орден Белого сокола, большой крест
Королевство Саксония
 Военный орден Святого Генриха, большой крест
 Орден Рутовой короны

 Иностранные 

Австрийская империя, Австро-Венгрия
 Королевский венгерский орден Святого Стефана, большой крест (1829)
Бельгия
 Орден Леопольда I, большой крест
Бразильская империя
 Орден Южного Креста, большой крест
Британская империя
 Орден Подвязки (01.01.1857)
 Орден Бани, большой крест (12.04.1861)
Королевство Гавайи
 Орден Камехамехи I, большой крест (1876)
Королевство Ганновер
 Орден Святого Георгия
 Королевский Гвельфский орден, большой крест
Ландграфство Гессен-Кассель
 Орден Золотого льва
Королевство Греция
 Орден Спасителя, большой крест
Дания
 Орден Слона (27.02.1841)
Испания
 Орден Золотого руна (1853)
Герцогство Нассау
 Орден Золотого льва Нассау
Нидерланды
 Военный орден Вильгельма, большой крест
 Орден Нидерландского льва, большой крест
Королевство обеих Сицилий
 Орден Святого Януария
 Орден Святого Фердинанда и заслуг, большой крест
Королевство Португалия
 Тройной орден
 Орден Башни и Меча, большой крест
Российская империя
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (20.06.1817)
 Орден Святого Георгия 1-й степени (26.11.1869)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (03.08.1814)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (30.08.1834)
 Орден Святого Александра Невского (20.06.1817)
 Орден Святой Анны 1-й степени (20.06.1817)
 Орден Белого орла (Царство Польское, 1829)
Сардинское королевство, Королевство Италия
 Высший орден Святого Благовещения (1850)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест (1850)
 Орден Короны Италии, большой крест
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1866)
Сиам
 Орден Королевского дома Чакри (01.09.1887)
Французская империя
 Орден Почётного легиона, большой крест (14.05.1857)
Шведско-норвежская уния
 Орден Серафимов (08.01.1847)
 Орден Карла XIII
 Орден Полярной звезды

 Памятники Вильгельму I 
Ни одному другому монарху не было воздвигнуто так много памятников, как Вильгельму I. Первая конная статуя тогда ещё только короля Пруссии Вильгельма была создана берлинским скульптором Фридрихом Драке в 1867 году. Национальный памятник кайзеру Вильгельму в Берлине был установлен у Городского дворца в 1897 году. Прусский институт памятников насчитал 63 скульптурных изваяния, изображающих кайзера на коне, 231 — стоящим, 5 — сидящим и 126 бюстов Вильгельма I. Одна из самых монументальных статуй находится в городе Кобленце, у слияния рек Мозеля и Рейна (см. Немецкий угол).

 Родословная 

 Примечания 

 Литература 
 Власов Н. А.'' Кайзер Вильгельм I. — СПб.: Евразия, 2022. — 224 с.

Ссылки 
 
 

Политики XIX века
Регенты
Гогенцоллерны
Персоналии:Кёнигсберг
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Австро-прусско-итальянской войны
Участники Австро-прусско-датской войны
Участники Франко-прусской войны

Правители Европы XIX века